

Річки
 Студена — річка на Камчатці, права притока річки Камчатки
 Студена — річка в Приморському краї, ліва твірна річки Мельгуновки (басейн оз. Ханка)

Студена — село, громада в окрузі Рімавска Собота, Банськобистрицький край.

Села
 Студена — село Піщанського району Вінницької області
 Студена — колишнє село Красногвардійського району АРК

Інфраструктура
 Студена — пункт пропуску на кордоні України з Молдовою
 Студена — вузькоколійна станція Одеської залізниці

Студена — село (община) в окрузі Пльзень-північ.
 Студена — село (община) в окрузі Їндржихув Градець.

Див. також 
 Студениця
 Студене (значення)